Bruay ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

 Bruay-la-Buissière, Stadt im Département Pas-de-Calais
 Bruay-sur-l’Escaut, Stadt im Département Nord
 Kanton Bruay-la-Buissière im Département Pas-de-Calais

Siehe auch:
 Spinola von Bruay